E68 peut faire référence à:

 BMW Série 7 (E68), version hydrogène de la quatrième génération de la BMW série 7 ;
 Route européenne 68, une route traversant la Hongrie et la Roumanie ;
 Séquelles d'excès d'apport, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres